Der CEV-Pokal 2018/19 der Männer begann mit der ersten Runde am 6. November 2018 und endete mit den Finalspielen am 19. und 26. März 2019, bei denen sich Trentino Volley gegen Galatasaray Istanbul durchsetzte.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde traten zwölf Mannschaften an. Die sechs Sieger kamen in die zweite Runde und trafen dort auf gesetzte Mannschaften und Absteiger aus der Champions League. Die 16 Gewinner erreichten das Achtelfinale und von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Alle Runden wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2018 Manner
Volleyballsaison 2018/19
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften